Kalač nebo Kalac může znamenat:

 kalač – druh těžké sekery
 Kalač na Donu – ruské město
 Kalač (Voroněžská oblast) – ruské město

Příjmení osob
 Pavel Kalač (* 1943) – český chemik a pedagog
 Željko Kalac (* 1972) – australský fotbalový brankář

Rozcestníky - příjmení